Kula  puede referirse a:

 Kula (Voivodina), una ciudad de Serbia.
 Kula (Bulgaria), localidad de Bulgaria en la provincia de Vidin.
 Kula (Kutjevo), localidad de Croacia en el ejido de Kutkevo, condado de Požega-Eslavonia.
 Golfo de Kula, un golfo que se encuentra en las Islas Nueva Georgia.
 Placa de Kula, una placa tectónica.
 Intercambio kula, una práctica de intercambio documentada por Bronislaw Malinowski en las Islas Trobriand.
 Kula, revista académica argentina especializada en ciencias sociales.